Casey Stoner, punim imenom Casey Joel Stoner (Southport, Queensland, Australija, 16. listopada 1985.) je bivši australski vozač motociklističkih i automobilističkih utrka.

Životopis i karijera

Uspjesi u prvenstvima  

 Svjetsko prvenstvo - MotoGP 
 prvak: 2007., 2011. 
 drugoplasirani: 2008. 
 trećeplasirani: 2012. 

 Svjetsko prvenstvo - 250cc 
 drugoplasirani: 2005.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice  
  caseystoner.com.au - službene stranice 
  caseystoner.com.au - službene stranice, wayback 
  motogp.com, Casey Stoner

Izvori 
 
  caseystoner.com.au, Casey Stoner – Biography, pristupljeno 28. rujna 2021. 
  caseystoner.com.au, Casey Stoner – Biography, wayback arhiva 
  caseystoner.com.au, MotoGP Career Statistics, pristupljeno 28. rujna 2021. 
  caseystoner.com.au, MotoGP Career Statistics, wayback arhiva 
  crash.net, Casey Stoner, pristupljeno 28. rujna 2021.  
  pilotegpmoto.com, STONER Casey, preuzeto 28. rujna 2021.  
  motorsportmagazine.com, Casey Stoner, pristupljeno 28. rujna 2021.  
  the-sports.org, Casey Stoner, pristupljeno 28. rujna 2021.  
  motorsport-archive.com, Casey Stoner, pristupljeno 28. rujna 2021.  
  motorsportstats.com, Casey Stoner, pristupljeno 28. rujna 2021.  
  driverdb.com, Casey Stoner, pristupljeno 28. rujna 2021.  
   sahof.org.au, Casey Stoner AM, pristupljeno 28. rujna 2021. 
  

 
Australski športski motociklisti
Australski športaši